Clippinger ist der Familienname folgender Personen:

 Luke Clippinger (* 1972), US-amerikanischer Politiker
 Richard Clippinger (1913–1998), US-amerikanischer Informatiker
 Roy Clippinger (1886–1962), US-amerikanischer Politiker